Гари Фармер (, род. ) — канадский актёр и режиссёр. Родом из индейского племени кайюга. Актёрскую карьеру начал в фильме «Полицейская академия» (1984). Одна из наиболее известных работ Фармера — роль Никто в фильме Джима Джармуша «Мертвец».

Карьера 

Гари Фармер — актёр с более чем 25-летним стажем. За время работы снялся во многих фильмах и телепередачах.
Кроме актёрской работы, занимается и режиссурой радио и телепередач. Получил награду главного редактора журнала Evolving Native American Arts & Culture.

Член правления совета искусств в провинции Онтарио.

Актёр

Режиссёр

Ссылки 
 Гари Фармер — профайл на «Кинопоиске»

Актёры Канады
Актёры США
Персоналии:Индейцы
Ирокезы
Выпускники Сиракьюсского университета